Натуральне число 417
 417 рік до нашої ери
 417 рік нашої ери